Ascheraden steht für:

 Ascheraden, früherer deutscher Name von Aizkraukle, Stadt in Lettland
 Kommende Ascheraden, Kommende des Deutschen Ordens

 Wilhelm von Ascheraden (* 1946), Pfarrer und Lieddichter

Siehe auch:
 Schoultz von Ascheraden